Intiraymi steht für:
Inti Raymi, das Wintersonnenwendfest der Inkas in Cusco
Manu Intiraymi, US-amerikanischer Schauspieler